Fésős András (Fésűs András) (1801–1855) református lelkész
Fésős András, (1963–) filmrendező